Tlake (Grosuplje), een plaats in de Sloveense gemeente Grosuplje
 Tlake (Rogatec), een plaats in de Sloveense gemeente Rogatec